Иво Балабанов е български лекоатлет, състезател по бягане на средно дълги дистанции. Балабанов държи националния рекорд на 2000м стипълчейз за юноши под 18 с време 5:45.36. Той е национален шампион на 1500м и 5000м през 2019 г. и 2021 г. Намира се в топ 10 българи на 5000 м за всички времена като бяга за под 14 мин през 2022.

Балабанов е роден през 1997 г. в Благоевград и към 2022 г. учи в САЩ.

Лични рекорди

Източници 

Български лекоатлетки